Osoby o tym nazwisku:
 Leopold Persius von Lindorf – heski polityk
 Zofia Lindorf – polska aktorka